Сушки — село в Кирицком сельском поселение Спасского муниципального района Рязанской области.

География 
Находится на высоте 146 м. над уровнем моря.
Через село протекает река Кирица. Также рядом проходит трасса М5. Село состоит из улиц:
Советской, Интернатской, Вишнёвой, Аптечной, Школьной, Церковной и др.

История 
Впервые упоминается как Тихвинский починок в 1568 году в числе вотчин рязанских архиереев. В переписной книге за 1678 год в нём значилось 6 крестьянских 12 бобыльских дворов — всего 42 души.

В 1680 году митрополит Рязанский и Муромский Иосиф построил в Сушках Воскресенскую церковь. В 1752 году вместо обветшавшей церкви было дозволено построить новую, но за неимением средств строительство так и не началось. Наконец, в ответ на просьбу прихожан о постройке новой каменной церкви, 14 мая 1847 года им была выдана храмозданная грамота и 13 сентября 1859 года новая церковь была освящена. За исключением небольшого периода в конце и после Великой Отечественной войны (до 1947 года) она была действующей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)